Il gruppo della synchysite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della synchysite 
 Huanghoite-(Ce)
 Synchysite-(Ce)
 Synchysite-(Nd)
 Synchysite-(Y)

Note

Altri progetti 

Synchysite